Харсієс I (д/н — 860 до н. е.) — давньоєгипетський політичний діяч, верховний жрець Амона та цар Фів у 874—860 роках до н. е.
 Харсієс II (д/н —бл. 800 до н. е.) — давньоєгипетський політичний діяч, верховний жрець Амона у Фівах та фактичний володар Верхнього Єгипту в 835—800 до н. е.
Багатозначні терміни